Напо — річка в Еквадорі та Перу
 Напо — провінція в Еквадорі